The Walking Dead: Road to Survival () — игра для Android и iOS, создана по мотивам серий комиксов Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» и романов «Ходячие Мертвецы: Восхождение Губернатора» и «» . Игру разработала IUGO Mobile Entertainment, издана .

Разработка 
Игра была выпущена в Австралии на Android, в США официально вышла 27 августа 2015 года на Android и iOS.

10 декабря 2015 года Scopely вместе с Telltale Games позаимствовали персонажей из The Walking Dead: The Game и адаптировали персонажей, сцены и эпизоды в игру.

Оценки 
Gamezebo положительно оценил игру прокомментировав что «получилась хорошая ролевая игра», сравнивая её с Clash of Clans.

После выхода игра заняла первое место в iOS App Store.

Примечания

Ссылки 
 Developer Scopley website
 IUGOME website

Road to Survival
Компьютерные игры 2015 года
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Канаде